A Corrino-ház Frank Herbert A Dűne című regényének egyik kitalált családja.

Corrino családfa

Források
Dűne regények

Fordítás
 

Amerikai irodalmi művek szereplői
Dűne
Fiktív uralkodóházak